Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Piekarski (1911-1971) – dyrygent
 Bronisław Piekarski (1901-1960) – inżynier
 Edward Piekarski (1858-1934) – lingwista, sybirak
 Florian Piekarski (1868-1919) – malarz
 Frank Piekarski (1879-1951) – futbolista
 Grzegorz Piekarski (ur. 1978) – hokeista
 Henryk Piekarski (ur. 1962) – żużlowiec
 Jan Wojciech Piekarski (ur. 1941) – dyplomata
 Kazimierz Piekarski (1893-1944) – bibliotekarz
 Konrad Piekarski (ur. 1885) – pułkownik
 Krzysztof Piotr Piekarski (zm. 1672) – wojewoda
 Maciej Piekarski (1932-1999) – historyk sztuki
 Marcin Piekarski (saneczkarz) (ur. 1983) – saneczkarz
 Marcin Piekarski (żużlowiec) (ur. 1989) – żużlowiec
 Mariusz Piekarski (ur. 1975) – piłkarz
 Michał Piekarski (1597-1620) – szlachcic, usiłował dokonać zamachu na króla Zygmunta III Wazę
 Michał Piekarski (????) – grafik
 Piotr Piekarski (ur. 1964) – biegacz
 Przemysław Piekarski (ur. 1952) – filolog
 Wacław Piekarski (1917-2005) (1917-2005) – doktor nauk technicznych
 Wacław Piekarski (1893-1979) – generał
 Witold Piekarski (1857-1909) – działacz socjalistyczny
 Wojciech Piekarski (żołnierz) (1919-1998) – oficer
 Wojciech Piekarski (????) – krakowski budowniczy, XVI w.
Inne:
 Piekarski – potok, dopływ Uszwicy

Polskie nazwiska